Маша Цяпута ( 1 квітня 2000, Козова, Тернопільська область) — засновниця українськомовного подкасту «Де дощ?»

Біографія 
Народилася 1 квітня 2000 року в м. Козова Тернопільської області. У 2012—2015 роках навчалася у Козівській Державній Українській гімназії ім. В.Герети. У 2019 році завершила навчання у Зборівському технічному коледжі за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». У 2021 отримала ступінь бакалавра за спеціальністю «Комп'ютерні науки» у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Протягом навчання займалася активною громадською та музичною діяльністю. У 2019—2020 роках була членом громадської організації АЙСЕК в Україні. На даний момент займається розвитком українськомовного подкастингу та ютубу в Україні і працює в ІТ-компанії Golden-Web Digital.

Подкаст «Де дощ?» 
Наприкінці 2020-року заснувала українськомовний подкаст «Де дощ?», який став першим тернопільським подкастом. Основна мета подкасту надихати та мотивувати молодь, ділитися думками на різні життєві моменти та ситуації, розвивати український контент та розкривати нові, цікаві та прогресивні особистості. Подкаст неодноразово посідав українські чарти та набирав активних прослуховувань серед української молоді.

Посилання 
 Подкаст на радіо NV
 
 

Подкасти